

Bułgaria 
 Drenowo – wieś w obwodzie Błagojewgrad
 Drenowo – wieś w obwodzie sofijskim

Macedonia Północna 
 Drenowo – wieś w gminie Brod
 Drenowo – wieś w gminie Czaszka
 Drenowo – wieś w gminie Kawadarci

Zobacz też 
 Drjanowo